XSB steht für:
 XSB (Programmiersprache), Weiterentwicklung von Prolog (Programmiersprache)
 Sir Bani Yas Airport (IATA-Code), Flughafen auf Sir Bani Yas, Emirat Abu Dhabi

xsb steht für:
 Sambal (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung